Die Liga Vitalis 2007/08 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 18. August 2007 und endete am 11. Mai 2008.

Die Saison wurde wie im Vorjahr mit 16 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der Primeira Liga und zwei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2007/08
Fußballsaison 2007/08